tkacz – rzemieślnik
 tkacz (Philetairus socius) – gatunek ptaka z rodziny wróblowatych
 Tkacz – seria obrazów Vincenta van Gogha

Osoby noszące nazwisko Tkacz:
 Andrzej Tkacz – bramkarz hokejowy, ojciec Wojciecha
 Jakow Tkacz – radziecki działacz partyjny
 Krystyna Tkacz – aktorka
 Wojciech Tkacz – hokeista, syn Andrzeja

Zobacz też:
 Tkacze – część Harrachova
 Tkacze – dramat Gerharta Hauptmanna